Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла японська ветеранка Кіміко Дате.
Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Олену Дементьєву з рахунком 1–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2010
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд